Chrám Proměnění Páně může znamenat:

 Chrám Proměnění Páně (Oděsa) – největší pravoslavný chrám v ukrajinském černomořském přístavu Oděse
 Chrám Proměnění Páně (Těšov) – pravoslavný chrám v Těšově u Milíkova v okrese Cheb v Karlovarském kraji
 Chrám Proměnění Páně (Toljatti) – pravoslavný chrám ve ruském městě Toljatti
 Chrám Proměnění Páně (Záhřeb) – katedrální chrám v Záhřebu v Chorvatsku